Chaperon kan syfta på:

 Chaperon (huvudbonad) – en huvudbonad som täcker huvud och hals
 Chaperoner – en grupp av proteiner som hjälper till med veckningen av andra proteiner
 Chaperon Mountain – ett berg i Kanada
 Lac Chaperon – en sjö i Kanada